INM est un sigle qui peut signifier :
 Institut national de métrologie (LNE-INM/Cnam) ; 
 Institut national de la météorologie de Tunisie ;
 Institut du Nouveau Monde ;
 Instituto Nacional Migratorio, une institution mexicaine chargée de la gestion des flux migratoires ; 
 indice nouveau majoré, un indice permettant le calcul des salaires dans le secteur public.

Autres 
 INM, un hiéroglyphe égyptien signifiant peau